Oberhöll ist der Ortsname von

 Oberhöll (Gattendorf), Ortsteil der Gemeinde Gattendorf, Landkreis Hof, Bayern
 Oberhöll (Theisseil), Ortsteil der Gemeinde Theisseil, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern